Sury, commune française des Ardennes.
 Sury-aux-Bois, commune française du Loiret.
 Sury-en-Vaux, commune française du Cher.
 Sury-ès-Bois, commune française de Cher.
 Sury-le-Comtal, commune française de la Loire.
 Sury-près-Léré, commune française de Cher.